Locas de amor es una serie televisiva de origen argentino que además se reeditó en otros países:

 Locas de amor, en Argentina, fue emitida en una temporada en el año 2004;
 Locas de amor, en México, fue emitida en una temporada en el año 2009.